Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу, официально m:tel Премьер-лига Боснии и Герцеговины (, ) или Лига 12 — высшая футбольная лига Боснии и Герцеговины, которая управляется Футбольной ассоциацией Боснии и Герцеговины. С сезона 2016/2017 в чемпионате участвуют 12 клубов, борющихся за титул сильнейшей команды Боснии и Герцеговины. По итогам сезона две худшие команды выбывают, их заменяют победитель Первой лиги Федерации БиГ и победитель Первой лиги РС.

Согласно текущим данным рейтинга УЕФА, Босния и Герцеговина может отправить в еврокубковые соревнования четыре клуба: одну команду в Лигу чемпионов УЕФА (чемпион, идёт в 1-й квалификационный раунд) и три команды в Лигу конференций УЕФА (второе и третье места чемпионата и победитель Кубка, идут в 1-й квалификационный раунд).

История 
Из-за гражданских войн на территории Боснии чемпионат по футболу не проводился до 1994 года.

Чемпионы и призеры

Лучшие клубы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Босния